Капітель — верхня частина вертикальної опори чи колони, яка приймає навантаження від горизонтального перекриття.
 Капітель — літера, що має накреслення великої, але за розміром дорівнює малій.